Миончинский:

 Миончинский, Антоний (1691—1774) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Миончинский, Игнатий (1767—1840) — государственный деятель Речи Посполитой, сенатор-воевода Царства Польского, сенатор-каштелян, президент Сената Польского королевства во время ноябрьского восстания 1830—1831 годов.
 Миончинский, Анатолий Михайлович (род. 1946) — джазовый музыкант, бывший второй дирижёр оркестра «Современник» (1980—1987), первый муж Ларисы Долиной.
 Миончинский, Атаназий (1639—1723) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Миончинский, Дмитрий Тимофеевич (1889—1918) — участник 1-й мировой войны и Белого движения, георгиевский кавалер, полковник.
 Миончинский, Пётр Михаил (1695—1776) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.

 Миончинская, Лариса Александровна (Долина; род. 1955) — российская эстрадная певица и актриса.
 Елена Эттинген (урожденная Миончинская) — деятель авангарда, баронесса